Крапивка — река в России, протекает в Оричевском районе Кировской области. Устье реки находится в 1,7 км по левому берегу реки Лобище. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки северо-восточнее деревни Бонево (Коршикское сельское поселение) в 23 км к юго-востоку от посёлка Оричи. Река течёт на восток по ненаселённому лесу. Впадет в Лобище юго-западнее посёлка Колос (Адышевское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100034754
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103475
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Быстрицы (приток Вятки)
Реки Оричевского района